Barges (Górna Loara) – francuska gmina w regionie Owernia
 Barges (Côte-d’Or) – francuska gmina w regionie Burgundia
 Barges (Górna Saona) – francuska gmina w regionie Franche-Comté